Guez ist der Familienname folgender Personen:

 David Guez (* 1982), französischer Tennisspieler
 Olivier Guez (* 1974), französischer Journalist und Autor